José Coelho (Travassós de Cima, 5 de Maio de 1887 -  Santa Maria de Viseu, 7 de Abril de 1977) foi um professor e arqueólogo português.

Biografia 
Frequentou o Liceu de Viseu e diplomou-se na Universidade de Lisboa, em 1912, com o curso superior de Letras de Ciências Históricas e Geográficas.

Foi professor do 4.º grupo no Liceu de Viseu, onde exerceu o cargo de Reitor de 1919 a 1922.

Foi um batalhador incansável da criação do Instituto Etnológico da Beira. Nos seus trabalhos de investigação arqueológica destaque para o estudo da Anta de Mamaltar de Vale de Fachas, na freguesia de Rio de Loba.

Em 1979 os seus filhos doaram ao Município a sua colecção arqueológica.

O seu nome deu origem à rua Doutor José Coelho, na freguesia de Santa Maria, em Viseu, e o seu busto em bronze, do escultor Armindo Ribeiro, encontra-se no jardim da Casa da Via Sacra, em Viseu.

Ancestrais 
{| style="width:100%"

Obra 
COELHO, José, Mamaltar de Vale de Fachas, Famalicão, 1912.
COELHO, José, Policromia Megalítica, 1921.
COELHO, José, Viseu Arqueológico, O Século, 16 de setembro de 1934. (Artigo sobre os núcleos dolménicos  mais importantes em Viseu)
COELHO, José, Monumentos de Arqueologia e História Militar do Concelho de Viseu, n.º 439, Viseu, 1938.
COELHO, José, Memórias de Viseu, Viseu, 1941.
COELHO, José, Cadernos de Notas Arqueológicas, n.º 2, manuscrito inédito doado à Câmara Municipal de Viseu.

Bibliografia 
 Mendonça, Inocêncio da Costa - «Rio de Loba, Ontem e hoje», Viseu
 GICAV - «Ilustre gente da beira», Viseu

Naturais de Viseu
Historiadores de Portugal
Professores de Portugal